

Hydronyme 
Autreppe, nom de trois cours d'eau belges, affluents de 
 la Grande Honnelle à Autreppe, 
 de la Dendre à Villers-Notre-Dame et 
 de la Haine à Boussu

Toponyme 
Autreppe peut faire référence à plusieurs localités belges situées en Région wallonne :
 Autreppe, hameau de la commune de Boussu
 Autreppe, hameau du village d'Ormeignies (Ath)
 Autreppe, village de la commune des Honnelles

Homonymie de localités